Nirvana s-ar putea referi la:
 Nirvana, concept din Budism
 Nirvana (formație), o formație de grunge/rock din SUA
 Nirvana (album), un album al aceleiași formații
 Nirvana (formație britanică), o formație de rock din Marea Britanie 
 Nirvana (film), un film SF italienesc din